Жандармерија (од ) може бити:
 Жандармерија, опште значење;
 Жандармерија (Србија), посебна јединица Полиције Србије;
 Жандармерија (Република Српска), унутрашња организациона јединица Полиције Републике Српске;
 Жандармерија (Русија), тајна полиција у Руској Империји од 1826. до 1917. године.